Nicolas Fontaine peut désigner :
 Nicolas Fontaine (1625-1709), un écrivain et théologien français ;
 Nicolas Fontaine (1970-), un skieur acrobatique québécois ;
 Nicolas Fontaine, un artiste québécois.